Vidts oder De Vidts ist der Familienname folgender Personen:

 Noor Vidts (* 1996), belgische Leichtathletin
 Pierre De Vidts (* 1911), belgischer Fußballspieler